Farshad Alizadeh – lottatore iraniano
 Ghazaleh Alizadeh – scrittrice iraniana 
 Kimia Alizadeh – taekwondoka iraniana
 Safura Alizadeh – cantante e sassofonista azera
 Sonita Alizadeh – rapper e attivista afghana contro i matrimoni forzati